Beacon (Iowa)
Beacon (New York)
Beacon (West-Australië)
Beacon (automerk)
Beacon (computerspel)